Робе́р (; настоящее имя Мириа́м Руле́, ; 14 октября 1964) — французская певица, автор песен.

Её первая песня Elle se promène, спродюсированная Нилом Астоном в Лондоне, появилась в 1990 году, была в хорошей ротации на французских радиостанциях и даже стала танцевальным хитом в Японии. Певица выпустила свой первый альбом под названием Sine в 1993 году, а затем второй, Princesse de rien, в 1997, привнеся с собой иное видение музыкального мира, которое сочетает в себе электронное звучание наряду со старинными инструментами и современной хореографией. RoBERT работала с известными французскими клипмейкерами и режиссёрами, среди которых Габриэль Агийон и Мишель Гондри (Björk, Daft Punk). В 1991 году на Робер обращает внимание французская певица Милен Фармер, с которой её часто сравнивали, и приглашает её на радио, чтобы та исполнила свою песню. В 1998 году певица встречает неожиданного почитателя своего творчества: писательницу бельгийского происхождения, Амели Нотомб, которая пишет тексты для шести песен третьего студийного альбома певицы Celle qui tue (2002), а затем и романизированную биографию «Словарь имён собственных», которая была продана количеством 250000 экземпляров по всему миру. Песня из этого альбома Le Prince Bleu, написанная отцом Робер, привлекла внимание Махандры Делфино (актриса в сериале «Город пришельцев», фильме «Трафик»). В 2003 году певица отправляется к Махандре в Калифорнию, чтобы записать дуэтом песню Le Prince Bleu. На эту песню был снят компьютерный анимированный клип, который получил несколько международных наград.

В 2009 году RoBERT была выбрана Givenchy в качестве исполнителя саундтрека для новой всемирной рекламной кампании духов Ange ou Démon le Secret, первая трансляция которой назначена на сентябрь 2009 г. Сингл на песню Ange & Démon вышел в начале сентября 2009 г. В конце 2009 года RoBERT записала русскоязычную версию песни Le Prince Bleu "Принц моих снов" дуэтом с певицей Алиной Дунаевской, дочерью Максима Дунаевского, из группы Markize. RoBERT отпразднует 20 лет своей карьеры на сцене зала l'Olympia 27 марта 2010 года.

Дискография 
 Sine (1993)
 Princesse de rien (1997)
 Celle qui tue (2002)
 Unutma (2004)
 Six pieds sous terre (2005)
 Princess of Nowhere (2007)
 Sourde et Aveugle (2008)
 Ange et démon (2009)
 Free Dub (volume 1) (2010)
 Free Dub (volume 2)
 Nuit gravement (2012)
 Aux marches du palais (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальная страница Myspace
 Русский Myspace
 Русский блог

Певцы и певицы Франции
Авторы-исполнители Франции